Collegium Marianum ist eine Bezeichnung für

 Collegium Marianum (Bonn), Vorseminar für geistliche Berufe in Bonn, vorher in Neuss
 Collegium Marianum (Neuss), ehemaliges Seminar für geistliche Berufe in Neuss
 Collegium Marianum (Erfurt), ehemaliger Sitz der juristischen Fakultät (Mainzerhofstraße)
 Collegium Marianum (Münster), Wohnheim in Münster
 Collegium Marianum (Liechtenstein), Knabenschule in Vaduz in Liechtenstein seit 1937, heute Liechtensteinisches Gymnasium
 Collegium Marianum (Pelplin), ehemaliges Progymnasium in Pelplin in Westpreußen
 Collegium Marianum Prag, Ensemble für Alte Musik in Prag
 Collegium Marianum (Salzburg), ehemalige Knabenschule in Salzburg, siehe Bergstraße (Salzburg) #Ehemaliges Collegium Marianum

Siehe auch
 Gymnasium Marianum
 Marianum